Женский волейбольный турнир VI летней Спартакиады народов СССР был проведён с 19 по 29 июня 1975 года в Баку.

Система проведения 
В турнире приняли участие сборные команды всех 15 союзных республик, Москвы и Ленинграда.  

На предварительном этапе 17 команд-участниц разделены на три подгруппы. По две лучшие команды из подгрупп вышли в финальный этап и по круговой системе разыграли места с 1-го по 6-е. При этом учитывались результаты матчей команд-финалистов между собой на предварительной стадии. По такой же системе итоговые 7—12-е и 13—17-е места разыграли команды, занявшие в подгруппах предварительного этапа соответственно 3—4-е и 5—6-е места.

Результаты

Предварительный этап

Подгруппа 1

Подгруппа 2

Подгруппа 3

Финальный этап 
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт финального

За 1—6 места

За 7—12 места

За 13—17 места

Призёры 
 Украинская ССР: Ольга Козакова, Л.Ниненко, Любовь Рудовская, Г.Хоменко (все — МедИн Одесса), Наталья Ерёмина, Лариса Иванова, Л.Мелешко, Евгения Назаренко (все — «Искра» Ворошиловград), Т.Белоус, Лилия Осадчая, Анна Ростова, Н.Стесива (все — «Буревестник» Киев), . Тренер — Юрий Курильский.

 РСФСР: В.Ануфриева, О.Журавлёва, Надежда Зезюля, Галина Карполь, Лидия Логинова, Ольга Соловова (все — «Уралочка» Свердловск), А.Косичкина, Г.Проконина (обе — МОПИ Московская обл.), Л.Кудрявцева, Г.Озерова (обе — «Спартак» Омск), Татьяна Попова («Кировец» Новосибирск), Людмила Щетинина («Динамо» Москва). Тренер — Николай Карполь.

 Москва: Ирина Беспалова, Ольга Лещенко, М.Миловидова, Ольга Хохлова, Людмила Чернышёва (все — ЦСКА), Лариса Андронова, Лариса Берген, Роза Салихова, Нина Смолеева (все — «Динамо» Москва), Наталья Кушнир, Валентина Петрова, Татьяна Сарычева (все — «Локомотив» Москва). Тренер — Мирон Винер.

Литература
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

См. также 
Летняя Спартакиада народов СССР 1975

Волейбол на Спартакиадах народов СССР
1975 год в волейболе
Летняя Спартакиада народов СССР 1975
1975 год в Азербайджане
Спортивные соревнования в Баку
Соревнования по волейболу в Азербайджане